Тип «Нуэва-Эспарта» () — серия эскадренных миноносцев Венесуэлы 1950-х годов.

Проект 
Были спроектированы специально для службы в тропическом климате Венесуэлы и отличались наличием систем кондиционирования воздуха и сравнительно большим объёмом помещений.

Строительство 
В 1953—1956 годах на верфях фирмы «Виккерс-Армстронг» в Великобритании были построены три корабля этого типа.

Служба 
В 1960-х годах «Сулиа» и «Нуэва-Эспарта» прошли ряд модернизаций, заключавшихся в установке более современной электроники и более современного противолодочного вооружения, а «Нуэва-Эспарта» получил также пусковые установки ЗРК «Си Кэт» вместо большей части 40-мм пушек. Эсминцы типа «Нуэва-Эспарта» были сняты с вооружения ВМС Венесуэлы в 1975—1978 годах, когда в строй начали вступать более современные фрегаты типа «Лупо».

Представители

Примечания

Литература